Ры́бная — топоним в России:

Реки
 Рыбная (река, впадает в Куршский залив) — в Калининградской области
 Рыбная (приток Белой Холуницы) — в Кировской области
 Рыбная (приток Кана) — в Красноярском крае
 Рыбная (приток Норильской) — в Красноярском крае
 Рыбная — приток Боганиды в Красноярском крае.
 Рыбная (река, Уруп) — на острове Уруп
 Рыбная (приток Агуйдата) — в Томской области
 Рыбная (приток Кузуровой) — в Томской области
 Рыбная (приток Тухсигата) — в Томской области
 Рыбная (приток Иксы) — в Томской области
 Рыбная — приток Польты в Томской области, а также её приток Малая Рыбная
 Рыбная — на полуострове Канин.
 Рыбная (приток Любачувки) — в Львовской области

Населённые пункты 
 Рыбная — деревня Курганской области.

См. также 
 Рыбная Речка
 Рыбная (Напрудная) — в центральной части Москвы, приток Неглинной.
 Рыбная река (Балыксу) — в Хакасии, приток Томи.
 Рыбная слобода